François de Clermont-Tonnerre ist der Name folgender Personen:

* François de Clermont-Tonnerre (Bischof) (1629–1701), Bischof und Graf von Noyon
 François-Louis de Clermont-Tonnerre (1660–1724), Bischof und Herzog von Langres